Årstad (Bergen), een stadsdeel van de Noorse stad Bergen
 Årstad (Egersund), een stadsdeel van de Noorse stad Egersund
 Årstad (Halland), een plaats in de Zweedse gemeente Falkenberg 
 De Årstadschat, een vondst in 1836 in Årstad bij Egersund (Noorwegen) van duizenden munten uit ca. 1030